EUROKKA (; ) — эсперанто-ассоциация рок-музыки.

История 

Ооснована в 1988 в коммуне Доннвиль округа Тулузы.

В 1990 году создала лейбл  и начала выпускать музыкальный журнал ROK-gazet’, которые способствуют реализации главной цели ассоциации — развитию и распространению эсперанто-музыки как в рамках эсперанто-движения, так и вне его.

В 1991 году становится специальной секцией Всемирной молодёжной организации эсперантистов ().

В 2000 году — один из организаторов Культурного Арт Фестиваля Эсперанто () в Тулузе, в котором приняли известные музыкальные коллективы, поющие на эсперанто, такие как Persone, Dolchamar, Kaj Tiel Plu.

Ссылки и источники 
Официальный сайт EUROKKA
Культурный Арт Фестиваль Эсперанто в Тулузе 2000 года

Эсперанто-организации